Alain Terzian (1942- ), producteur français de cinéma et président de l'Académie des César de 2003 à 2020 
 Aléxandros Terzián (1968- ), athlète grec spécialiste des épreuves de sprint 
 Alicia Terzian (1934- ), compositrice et cheffe d'orchestre argentine
 Hagop Terzian (1879-1915), écrivain arménien 
 Kristi Terzian (1967- ), skieuse alpine américaine 
 Mego Terzian (?- ), président de Médecins sans Frontières France de 2013 à 2022

Patronyme arménien